Osoby
 Carl Reinecke (1824–1910) – niemiecki muzyk
 Hermann Reinecke (1888–1973) – niemiecki wojskowy
 Paul Reinecke (1872–1958) – niemiecki archeolog